Der Relyaid Natomas Racquet Club Challenger 2011 (Eigenschreibweise: RelyAid Natomas Racquet Club Challenger) war ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 9. Oktober 2011 in Sacramento stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Es gab sowohl für den Einzelwettbewerb als auch für den Doppelwettbewerb eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern bzw. mit vier Doppeln, durch die sich im Einzel vier Spieler, im Doppel eine Paarung für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 100.000 US-Dollar.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position zwei gesetzte Kroate Ivo Karlović. Er gewann das Finale gegen den topgesetzten Lokalmatador James Blake in drei Sätzen. Es war Karlovićs fünfter Titel auf Challenger-Ebene und sein erster in dieser Spielklasse der Saison.

Die Doppelkonkurrenz gewannen die ungesetzten Australier Carsten Ball und Chris Guccione. Sie bezwangen im Finale die Wildcard-Besitzer Nicholas Monroe, der schon im Jahr zuvor mit Donald Young im Finale scheiterte, und Jack Sock im Match-Tie-Break. Es war Balls 14. Titel im Doppel auf der zweitklassigen ATP Challenger Tour. Außerdem war es sein dritter Turniersieg der Saison. Für Guccione war es der zehnte Challenger-Titel seiner Karriere und der zweiten Saison, die er beide mit Ball erlangte. Die im Vorjahr siegreiche südafrikanische Paarung aus Rik De Voest und Izak van der Merwe trat nicht in dieser Formation zur Titelverteidigung an. Van der Merwe verlor mit seinem diesjährigen Partner Treat Conrad Huey in der ersten Runde gegen die späteren Turniersieger.

Im Vorfeld des Turniers musste Fernando González seine Teilnahme am Einzelwettbewerb absagen. Für ihn rückte Jamie Baker als Lucky Loser in das Hauptfeld.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 88 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 76 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 98 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 81 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Sacramento